Topònims:
 North Fork (Califòrnia), localitat estatunidenca de Califòrnia
 North Fork (Minnesota), localitat estatunidenca de Minnesota
 North Fork Village, localitat estatunidenca d'Ohio
 Northfork (Virgínia de l'Oest), localitat estatunidenca de Virgínia de l'Oest
 Cinema: Northfork (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 2003 dirigida per Michael Polish